Il capo famiglia (Top Man) – film diretto da Charles Lamont (1943)
Il capo famiglia (The Householder) – film diretto da James Ivory (1963)